Па́вел Я́ковлевич Франц (, , Коми АССР, РСФСР, СССР) — советский и российский игрок в хоккей с мячом, защитник. Заслуженный мастер спорта России (1999). Шестикратный чемпион мира. Считается одним из лучших защитников в истории данного вида спорта.

Карьера 
Выступал за команды
 1985—1993 — «Строитель» (Сыктывкар)
 1993—1994 — «Несшё» (Швеция)
 1994—2002 — «Венерсборг» (Швеция)
 2003/04—2004/05 — «Водник» (Архангельск)
 2005/06—2009/10 — «Динамо» (Москва)
 2010/11—2013/14 — «Динамо» (Казань)
Тренировал команды
 2017— — главный тренер клуба «Строитель» (Сыктывкар)
 2019— — главный тренер сборной России по хоккею с мячом)

Достижения 
 Чемпион России (8) — 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11.
 Серебряный призёр чемпионата России (2) — 1992/93, 2011/12.
 Бронзовый призёр чемпионата России (1) — 2012/13.
 Обладатель Кубка России (4) — 2004/05, 2005-осень, 2006, 2008.
 Финалист Кубка России (1) — 2011.
 Бронзовый призёр Кубка России (1) — 2009.
 Обладатель Кубка мира (5) — 2003, 2004, 2006, 2007, 2010.
 Обладатель Кубка Европейских чемпионов (5) — 2003, 2004, 2006, 2008, 2009.
 Финалист Кубка Европейских чемпионов (2) — 2007, 2008.
 Обладатель Кубка Чемпионов (2) — 2004, 2006.
 Чемпион мира (6) — 1991, 1999, 2001, 2006, 2007, 2008.
 Серебряный призёр Чемпионата мира (5) — 1995, 1997, 2005, 2009, 2010.
 Обладатель Приза Правительства России (3) — 1998, 2000, 2002.
 Финалист Приза Правительства России (1) — 1996.

 По результатам сезона включался в список 22 лучших игроков 11 раз — 1991, 1993, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках СССР, СНГ, России 

Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона - 1999/2000.

В чемпионатах СССР, СНГ, России забивал мячи в ворота 19 команд 

  1.Водник              = 5 мячей  8-12.Сибсельмаш        = 2
  2-5.Старт             = 4        8-12.Родина            = 2       
  2-5.СКА-Свердловск    = 4       13-19.Вымпел            = 1     
  2-5.Кузбасс           = 4       13-19.Север             = 1
  2-5.Байкал-Энергия    = 4       13-19.Североникель      = 1
  6-7.Динамо А-А        = 3       13-19.Строитель С.      = 1
  6-7.Динамо М          = 3       13-19.Ак Барс-Динамо    = 1
  8-12.СКА-Нефтяник     = 2       13-19.Мурман            = 1
  8-12.Енисей           = 2       13-19.Уральский трубник = 1
  8-12.БСК              = 2

В чемпионатах СССР, СНГ, России количество мячей в играх 

по 1 мячу забивал  в 33 играх 
по 2 мяча забивал  в  4 играх  
по 3 мяча забивал  в  1 игре  
Свои 44 мяча забросил в 38 играх, в 436 играх мячей не забивал.

В сборной СССР и России 

Итого: 115 матчей / 11 мячей;  84 победы, 8 ничьих, 23 поражения.

Ссылки 
 Павел Франц профиль на сайте ФХМР
 Профиль на сайте клуба «Динамо» (Москва)
 Профиль на сайте клуба «Динамо» (Казань)

Хоккеисты с мячом СССР
Хоккеисты с мячом России
Игроки сборной СССР по хоккею с мячом
Игроки сборной России по хоккею с мячом
Чемпионы мира по хоккею с мячом
Заслуженные мастера спорта России
Игроки КХМ «Строитель» Сыктывкар
Игроки КХМ «Несшё»
Игроки КХМ «Венерсборг»
Игроки КХМ «Водник»
Игроки КХМ «Динамо-Казань»
Игроки КХМ «Динамо» Москва
Тренеры сборной России по хоккею с мячом
Тренеры по хоккею с мячом России